Allisyn Ashley Arm, född 25 april 1996 i Glendale i Kalifornien, är en amerikansk skådespelare. Arm har bland annat gjort rollen som Zora Lancaster i Sonnys chans och medverkat i Disney Channels sketchkomediserie So Random!.

Filmografi

Referenser

Noter

Externa länkar 
 
 

Amerikanska barnskådespelare
Amerikanska skådespelare under 2000-talet
Skådespelare från Kalifornien
Personer från Glendale, Kalifornien
Födda 1996
Levande personer
Kvinnor